

Musica 
 Blonde – duo britannico di musica elettronica
 Blonde – album di Guesch Patti del 1992
 Blonde – album di Cœur de Pirate del 2011
 Blonde – album di Alizée del 2014
 Blonde – singolo di Alizée del 2014
 Blonde – album di Frank Ocean del 2016

Altro 
 Blonde – romanzo di Joyce Carol Oates del 2000
 Blonde – miniserie televisiva del 2001
 Blonde – film del 2022

Pagine correlate 
 Blond (disambigua)